Tanga peut désigner :

Toponyme 

 La ville de Tanga dans la région de Tanga en Tanzanie,
 Tanga, la commune du département de l'Andemtenga au Burkina Faso,
 Tanga, la commune du département du Sidéradougou au Burkina Faso,
 Tangua, une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée,

Histoire 

 la bataille de Tanga, entre l’Empire allemand et le Royaume-Uni, lors de la Première  Guerre mondiale

Divers 
 (1595) Tanga, un astéroïde,
 Tanga, un type de sous-vêtement,
 une sous unité du rouble Tadjik,
 Tanga, une ethnie, selon la liste des groupes ethniques d'Afrique,

Homonymie